Cor Bakker (musicus), een Nederlands pianist en orkestleider
Cor Bakker (wielrenner), een Nederlands wielrenner
Cor Bakker (natuurkundige) (1904-1960), hoogleraar experimentele fysica